

Film 
 Sticks and Stones – film del 1996 diretto da Neil Tolkin
 Sticks and Stones – film per la televisione del 2008 diretto da George Mihalka

Musica 
 Sticks and Stones – album dei New Found Glory del 2002
 Sticks and Stones – album di Eric Sardinas del 2011
 Sticks and Stones – album di Cher Lloyd del 2011
 Sticks & Stones – singolo di Chris Shiflett del 2017